Il doppio del torneo di tennis Copa Ericsson Brazil 2 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Ricardo Acioly e Mauro Menezes che hanno battuto in finale Nelson Aerts e Fernando Roese 6-3, 3-6, 6-3.

Teste di serie 

 Nelson Aerts /  Fernando Roese (finale)
 Ricardo Acioly /  Mauro Menezes (Campioni)

 Alexandre Hocevar /  Marcos Hocevar (quarti di finale)
 José Daher /  Oliver Fernández (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Copa Ericsson Brazil 1991